Springhills est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Springhills, localité de l'île du Sud

Springhills, communauté du comté de Champaign en Ohio

Voir aussi

Homonymie de toponyme